309 steht für:
 das Jahr 309
 BMW 309, deutscher Pkw
 EMW 309, deutscher Pkw
 Peugeot 309, französischer Pkw

Siehe auch: